KJVD steht für:
 Kommunistischer Jugendverband Deutschlands (1920), Jugendverband  der KPD
 Kommunistischer Jugendverband Deutschlands  (1970er), Jugendverband der KPD (AO)
 Kommunistischer Jugendverband Deutschlands (2002), Jugendverband der KPD (1990)

Abkürzung